Шеино — село в Корочанском районе Белгородской области Российской Федерации.

Административный центр Шеинского сельского муниципального поселения.

География 
Село расположено между реками Коренем и Разумной, в 27 км на северо-восток от Белгорода и 35 км от города Короча. Высота над уровнем моря 219 м. Ближайшие населённые пункты: Мелихово, Ушаково, Мясоедово.

История 
 В Московском государстве
Точная дата основания cеления неизвестна. Cчитается, что деревня Шеина основана во второй половине XVII века, после завершения строительства Белгородской засечной черты, так, как значится в ряду первых селений вновь созданного Белгородского уезда Московского государства. Впервые в исторических источниках деревню Шеина Разуменского стана Белгородского уезда мы встречаем под 1658 годом.

Первопоселенцы села — служилые люди Белгородской черты, «испомещённые за службу землёй», впоследствии причисленные к сословию однодворцев; позднее, по закону от 24 ноября 1866 г., они были переведены особое сословие российского крестьянства — «государственные крестьяне».

 В Российской империи
В документах XVIII века деревня Шеина, в частности показана в 1702 г. (в сборной книге) и 1720 г. (в табеле по итогам переписи), а также в «Реестре дачам» Плана генерального размежевания Белгородского уезда Курской губ. [РГАДА, Ф.1355, Оп.1, д.561 — док.: 1782—1797 гг.].

По сведениям Статистического комитета Министерства внутренних дел на 1862 год, значится: «Курская губ. Уезд Белгородский. Стан IV. — Шеино, село казённое; при колодцах. Количество дворов 172, численность жителей — 1684 чел., из них 845 муж. пола, 839 жен. пола; церковь православная — 1; народное училище — 1».

По данным Земской подворной переписи 1885 года, значится: «Белгородского уезда Мелиховской волости село Шеино — 358 дворов (354 избы), 2256 жителей; грамотных 97 чел. мужчин и 55 учащихся мальчиков; все дворы с наделами земли; в селе — 13 „промышленных заведений“ и 2 торговые лавки»..
В 1890 году в селе 2515 чел. жителей, в том числе 1270 чел. мужчин, 1245 чел. женщин.

При советской власти 
В 1932 году в Белгородском районе создан Шеинский сельский Совет, численность жителей на его территории 4052 чел. С января 1935 года Шеинский сельсовет, в составе: село Шеино, село Ушаково и хутор Аркадьевка, включен в Саженский район Курской области РСФСР.

В период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз, войска Вермахта оккупировали значительную часть нашей Родины, включая Белгородщину, все её города и сёла, в их числе и с. Шеино. Началась Великая Отечественная война: многие сельчане добровольцами вступили в Красную армию, пошли защищать Родину. Согласно данным «Книги памяти Белгородской области» на фронтах погибли или пропали без вести 286 чел. уроженцев села Шеино.

В начале августа 1943 года, при проведении Красной армией Белгородско-Харьковской наступательной операции против германских войск, село оказалось на передовой линии фронта; во время кровопролитного противостояния вблизи села героически погибли более 100 чел. советских воинов.

В мирное время
С декабря 1962 года Шеинский сельсовет в составе Корочанского района Белгородской области.
По данным Переписи 1979 года численность населения в селе 731 чел. жителей; в 1989—644 чел. жителей (282 муж. и 362 жен.). В 1997 году в селе числится 280 личных хозяйств, 705 чел. жителей, село — административный центр Шеинского сельского округа в Корочанском районе Белгородской области.

Население 
Согласно сведениям, опубликованным в официальном издании Центрального статистического комитета МВД Российской империи — численность жителей села, по состоянию на 1862 год, составляла 1684 чел. (в т ч.: 845 муж. пола, 839 жен. пола); на 1885 год — 2256 чел.; на 1890 год — 2515 чел. (в том числе, 1270 муж. пола, 1245 чел. жен. пола). По данным Переписи населения СССР на 1979 год — 731 чел. жит.; на 1989 год— 644 чел. жит. (в том числе, 282 муж. и 362 жен.).

Инфраструктура 
На территории села осуществляют свою деятельность Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеинская средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ Ворновского Ю. В.», Сельское отделение почтовой связи «Шеино», два торговых предприятия (магазина); Промышленные предприятия: Молочно-товарный комплекс «Вереск» ООО "Молочная компания «Северский Донец» Группы Компаний «Зеленая долина»; стабильно работает ООО «Полигон-Сервис» или завод по переработке мела «Kreider», вступивший в строй в 2006 году, оснащённый современным импортным оборудованием и поставляющий свою продукцию — высококачественный мел, для различных предприятий внутри страны и за её пределы.

С областным центром — Белгородом, село связано регулярным ежедневным автобусным сообщением, несколькими маршрутами, проходящими через Шеино: маршруты: № 120, 121, № 104 «Д» (до 6 рейсов в день), а также, № 131 «П» (два рейса).

Храм Рождества Христова 
В 1799 году на средства прихожан была построена новая каменная (из кирпича) трёхпрестольная церковь во имя Рождества Христова, при ней была открыта приходская школа. При проведении антирелигиозной политики советской властью в 1930-е годы церковь была закрыта, храм остался без священника и прихожан; в 1940-е годы в здании храма размещался колхозный склад, а затем оно было полностью разрушено.

28 января 1999 года на сельском сходе жителей с. Шеино, решено было восстановить и открыть заново храм во имя Рождества Христова в сохранившемся здании бывшей церковно-приходской школы и сторожки.
19 августа 2001 года новый возрождённый храм освятил благочинный отец Михаил (Усатый).

Памятники 
 Памятник — обелиск и скульптура «Советский воин-освободитель», установленный в селе в 1968 году в память о Великой Отечественной войне.
 Братские могилы советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году
 Бюст Герою России Ворновскому Юрию Васильевичу, расположенный на территории школы.

Люди, связанные с селом 
 Ворновской, Юрий Васильевич (1979—2000) — уроженец села Шеино. Младший сержант Вооружённых Сил Российской Федерации, участник второй чеченской войны, Герой Российской Федерации (2000). Его имя присвоено улице и школе в родном селе.
 Выродов, Андрей Никитович (1899—1961) — уроженец села Шеино. советский военачальник, полковник, участник Великой Отечественной войны. Кавалер военных орденов Красной Звезды (1942), трёх — Красного Знамени (1942, 1944, 1949) и ордена Ленина (1945).
 Выродов, Виталий Андреевич (1928—2004) — сын полковника А. Н. Выродова (1899—1961). Советский учёный, инженер-конструктор ракетно-космических систем, разработчик ракеты-носителя Протон-К. Кавалер ордена Ленина (1970). Заслуженный конструктор Российской Федерации (1996).
 Расковинский, Цезарь Селиверстович (1915—1943) — гвардии сержант, артиллерист-наводчик 286-го гвардейского стрелкового полка 94-й гвардейской стрелковой дивизии, прославившийся в бою под с. Шеино против немецко-фашистских войск в августе 1943 года. Герой Советского Союза (1943).

Примечания 

Населённые пункты Корочанского района